Eriksson – nazwisko
 Björn III Eriksson – półlegendarny król Szwecji
 Eva Eriksson – szwedzka curlerka znana jako Eva Lund
 Henry Eriksson – szwedzki lekkoatleta
 Gunnar Eriksson – szwedzki narciarz
 Jan Eriksson – szwedzki piłkarz
 Jakob Eriksson – szwedzki mykolog i fitopatolog
 John Eriksson – mykolog
 Leif Eriksson – normański żeglarz, syn Eryka Rudego
 Magnus II Eriksson –  król Szwecji
 Olof Eriksson – twórca herbów
 Ove Erik Eriksson – szwedzki mykolog i lichenolog
 Sven Eriksson – szwedzki skoczek narciarski
 Sven-Göran Eriksson – szwedzki piłkarz i trener piłkarski

Zobacz też 
 Ericson
 Ericsson
 Erickson
 Ericksson
 Erikson